Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Трейсі Остін з рахунком 6–2, 2–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Трейсі Остін (переможниця)

Сітка

Фінальна частина

Круговий турнір

Група A 

Q: кваліфікувалась до півфіналу. PO: кваліфікувались до кола плей-оф

Група B 

Q: кваліфікувалась до півфіналу. PO: кваліфікувались до кола плей-оф

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

A
Тур WTA 1980